Die 10. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft fand vom 13. Oktober – 15. Oktober 2006 in Lugano, Schweiz statt.

Teilnehmer 

 Österreich
 Schweiz
 Dänemark
 Niederlande
 Deutschland
 Großbritannien
 Polen

Vorrunde

Vorrundentabelle 

(*Direkter Vergleich)

Play-Offs

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Weblinks
https://www.iishf.com/tournament/resultticker.php?event=33

2006
Sportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Lugano
Europameisterschaft 2006